Brines ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco Brines (1932–2021), spanischer Dichter
 Lluís Brines Garcia (* 1971), spanisch-katalanischer Forscher